Wagenburg steht für:

 eine Formation von Wagen, die zur Verteidigung in einem Viereck oder Kreis aufgestellt sind, siehe Wagenburg
 eine Abteilung des Kunsthistorischen Museums Wien, das höfische Prunk- und Gebrauchsfahrzeuge beherbergt, siehe Wagenburg (Wien)
 eine Siedlung aus Bauwagen als alternative Lebensform, siehe Wagenplatz, Hüttendorf
 ein Schloss in Soultzmatt in Frankreich
 die Ruine Wagenburg bei Oberembrach im Kanton Zürich in der Schweiz

Siehe auch:
 Wagenborg